Steve Hanley – musicista britannico
Steve Hanley – rugbista inglese